Фатуллаев — азербайджанская и дагестанская фамилия. Известные носители:

 Фатуллаев, Азим Икзамудинович (род. 1986) — российский футболист.
 Фатуллаев, Нусрат Мовсум оглы (1913—1987) — азербайджанский художник.
 Фатуллаев, Фатулла Гани оглы (1908—?) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Фатуллаев, Хафиз Нураддин оглы (1944—2015) — советский и азербайджанский кинорежиссёр, сценарист и актёр.

 Фатуллаева, Вафа Нусрат кызы (1945—1987) — советская актриса.